Нуево Сакрифисио има више значења:

 Нуево Сакрифисио (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сакрифисио (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сакрифисио (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику